La normation est un terme utilisé dans différents domaines, et souvent confondue dans chacun d'eux avec la notion de .

La normalisation désigne un processus permettant d'élaborer une norme à partir des usages et des meilleures pratiques; tandis que la normation désigne de façon générale un processus permettant d'évaluer l'écart entre une situation et la norme qui lui est liée.

Nom commun

Informatique 
En informatique, la normation désigne l'action menée pour évaluer la conformité d'un système d'information aux différentes règles qui définissent sa norme de fonctionnement.

Mathématiques et physique 
En électrostatique, la normation désigne le coefficient du  d'un dipôle électrostatique.

Sociologie 
En sociologie, la normation est une dénomination attribuée par Foucault à son concept de normalisation disciplinaire.

Environnement 
La normation désigne aussi l'opération qui consiste à rapporter des résultats d'analyse de cycle de vie (ACV) à une échelle normée, en vue d'en faciliter la compréhension

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Norme
 Normalisation
 Conformité